Birnie peut désigner :
 Birnie, un atoll des Kiribati ;
 David et Catherine Margaret Birnie, un couple de tueurs en série australien de la seconde moitié du .